Электромагнитное оружие (ЭМИ) — оружие, в котором для придания начальной скорости снаряду используется магнитное поле, либо энергия электромагнитного излучения используется непосредственно для поражения цели.

В первом случае магнитное поле используется как альтернатива взрывчатым веществам в огнестрельном оружии. Во втором — используется возможность наведения токов высокого напряжения и выведения из строя электрического и электронного оборудования в результате возникающего перенапряжения либо вызывания болевых эффектов или иных эффектов у человека. Оружие второго типа позиционируется как безопасное для людей и служащее для вывода из строя техники противника или приводящих к небоеспособности живой силы противника.; относится к категории оружия нелетального действия.

Французская кораблестроительная компания «DCNS» разрабатывает программу «Advansea» в ходе которой планируется создать к 2025 году полностью электрифицированный боевой надводный корабль с лазерным и электромагнитным вооружением.

Виды электромагнитного оружия 
 Система активного отбрасывания
 Электромагнитная бомба использующая в боевой части УВИ, ВМГЧ, или ПГЧ.

Поражение ЭМИ-оружием ракет и высокоточных боеприпасов 

К ЭМИ-оружию уязвимы ракеты с конструктивными элементами следующего вида:
 противорадиолокационные ракеты с собственными радарами поиска РЛС;
 ПТРК 2-го поколения с управлением по не экранированному проводу (TOW или Фагот);
 ракеты с собственными активными радарами поиска бронетехники (Brimstone, JAGM, AGM-114L Longbow Hellfire);
 ракеты с управлением по радиоканалу (TOW Aero, Хризантема);
 высокоточные бомбы с простыми приёмниками GPS-навигации;
 планирущие боеприпасы с собственными радарами (SADARM).

Использование электромагнитного импульса против электроники ракеты за её металлическим корпусом неэффективно. Воздействие возможно по большей части на головку самонаведения, которое может быть велико в основном для ракет с собственным радаром в её качестве.

Электромагнитное оружие применяется для поражения ракет в комплексе активной защиты «Афганит» из танковой платформы Армата и боевом ЭМИ-генераторе Ранец-Е.

Поражение ЭМИ-оружием средств ведения партизанских войн 
ЭМИ эффективны против средств ведения партизанских войн, так как бытовая электроника не имеет защиты от ЭМИ.

Наиболее типичные объекты поражения ЭМИ:
 радиомины и мины с электронными взрывателями, включая традиционные любительские радиоустройства для террористических и диверсионных акций;
 незащищённые от ЭМИ портативные устройства радиосвязи пехоты;
 бытовые радиостанции, сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки, электронные охотничьи прицелы и тому подобные электронные бытовые приборы.

Защита от ЭМИ оружия 
Существует много эффективных средств защиты радаров и электроники от ЭМИ-оружия.

Меры применяются трех категорий:
 блокирование входа части энергии электромагнитного импульса
 подавление индукционных токов внутри электрических схем быстрым их размыканием
 использование электронных устройств нечувствительных к ЭМИ

Средства сброса части или всей энергии ЭМИ на входе в устройство 
Как средства защиты от ЭМИ на АФАР радары накладывают «клетки Фарадея» отсекающей ЭМИ за пределами их частот. Для внутренней электроники применяются просто железные экраны.

Кроме этого может быть использован разрядник, как средство сброса энергии сразу за антенной.

Средства размыкания цепей при возникновении сильных индукционных токов 
Для размыкания цепей внутренней электроники при возникновении сильных индукционных токов от ЭМИ используют
 стабилитроны — полупроводниковые диоды рассчитанные на работу в режиме пробоя с резким повышением сопротивления;
 варисторы обладают свойством резко уменьшать своё сопротивление с десятков и (или) тысяч Ом — до единиц Ом при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины.

Электронные устройства, нечувствительные к ЭМИ 
Часть электронных устройств неуязвимы для ЭМИ и применяются как средства борьбы с ним:
 Использование оптического кабеля для передачи сигнала.
 Использование LTCC-технологий в связи с тем, что разогревом силикатной платы с проводниками внутри до 1000 °С от индукционных токов или как-то иначе такое устройство невозможно повредить, так как собственно в ходе такого «совместного обжига» LTCC-панель и была получена технологически. Следует иметь в виду, что это касается защиты от экстремального нагрева только антенн и проводников, реализованных в виде «дорожек на стеклянной печатной плате», которую из себя представляет LTCC-панель. Напаянные на панель чипы должны иметь защиту корпуса из металла и разрядники, стабилитроны и варисторы на входе сигнала от антенн.

См. также 
 Радиоэлектронная борьба
 Радиотехническая защита
 Пушка Гаусса

 «Алабуга» (Россия)

 EDM4S «SkyWiper» (Литва)

 Электромагнитный ускоритель

Примечания

Литература 
 Гуревич В. И. Уязвимости микропроцессорных реле защиты: проблемы и решения. — М.: Инфра-Инженерия., 2014. — 256 с. — ISBN 978-5-9729-0077-0
 Гуревич В. И. Защита оборудования подстанций от электромагнитного импульса. — М.: Инфра-Инженерия., 2016. — 302 с. — ISBN 978-5-9729-0104-3
Гуревич В. И. Электромагнитный импульс высотного ядерного взрыва и защита электрооборудования от него, -  М.: Инфра-Инженерия., 2018. -  508 с. - ISBN 978-5-9729-0273-6

Ссылки 
 Испытана сверхмощная электромагнитная пушка // cnews.ru, 1 фев 2008
 Чем грозит России американское электромагнитное оружие // Лента. Ру, октябрь 2017

 
Оружие на новых физических принципах